Андреево-Мелентьевское сельское поселение — муниципальное образование в Неклиновском районе Ростовской области.

Административный центр — село Андреево-Мелентьево.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Главы Администрации сельского поселения
 Юлия Иваница

Примечания

См. также 
 Историческая справка
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Неклиновского района